

Enseignement public
La ville de Saint-Louis relève de l'académie de Strasbourg. Ses écoles sont gérées par la Direction de l'éducation de la mairie sous la supervision de l'inspection départementale de l'Éducation nationale. La commune fait partie des nombreuses villes acceptant actuellement l'application du service minimum à l'école lors des jours de grève de la fonction publique.

Écoles maternelles

École maternelle La Cigogne

École maternelle Louis-Armand

École maternelle Sarasin

Histoire
La municipalité Lauly prend possession à l'unanimité des voix, les locaux de la Manufacture nationale des tabacs (ancienne fabrique des cigares Vollmer situé rue du Temple) pour  francs () pour créer la première école maternelle de Saint-Louis, Sarasin

Les directeurs
Avant 1971 : ...1971-1976 :  Gruntz1977-ap. 1995 : Nicole Boesinger

École maternelle Wallart

Histoire
La construction d'une école maternelle est indispensable au quartier Wallart. Le , cette décision est approuvée. Près d'un million de Francs sont nécessaires à l'architecte colmarien François Riebert. Le , les travaux sont adjugés et achevés. En raison de la guerre, ce n'est que le 1er septembre 1945 que les premiers enfants sont accueillis.

Les directeurs
Avant 1955 : ...1955-1982 :  Gigos1982-1987 :  Schneider1987-ap. 1995 : Catherine Zimmermann

École maternelle Baerenfels

École maternelle Jules Verne

École maternelle Nussbaum

École maternelle Octavie Krafft

École maternelle Petite Camargue

Une dixième école maternelle
D'après le supplément du magazine Ludovie de , on y découvre un projet de quartier qui sera situé entre la rue du Docteur Hurst et l'avenue du Général de Gaulle. Il est stipulé qu'une nouvelle école maternelle sera construite. Il s'agira donc de la dixième de la ville.

Écoles primaires

École de Bourgfelden

École Victor Hugo

École Ernest Widemann

École Galilée

Collèges

Collège René Schickelé

Description

Les Principaux
1966 - 1970 : Jean Colin
1970 - 1991 : Joseph Meyer
1991 - 2002 : Roland Herrmann
2002 - 2007 : Jacky Teissier
2007 - 2010 : Denis Fogarolo
2010 - Aujourd'hui : Véronique Adolphe

Collège Georges Forlen

Description
Au début des années 1970, le nombre d'élèves en cycle secondaire augmente. La municipalité Bachmann demande alors la création d'un second collège à Saint-Louis pour 1973.
D'abord, l'emplacement proposé pour le nouveau collège de type 900 était un espace de friche industrielle de 2 hectares situé entre la rue du Rhône et la rue de Huningue, en amont de l'établissement Omega. Ensuite, la mairie a pensé à la rue du Ballon, à La Chaussée près du Stade de l'Au ou enfin, à la Cité du Rail. Finalement, c'est à Michelfelden que le collège sera bâti.
L'établissement a été construit sous les traits de l'architecte Knorr pour coûter 27 millions de francs (4,1 millions d'euros), dont 10 millions (1,5 million d'euros) accordés par l'État, 4 millions ( euros) versés par le département et la ville payant le reste.
Lors de la rentrée 1984, 20 classes ont été créées et les professeurs ont été désignés. Mais les travaux n'étant pas finis, les 482 élèves ont été répartis dans le collège Gérard de Nerval de Village-Neuf - Huningue et dans le collège René Schickelé de Bourgfelden.
Le collège Georges Forlen a été inauguré officiellement le samedi  en présence du président du Conseil Général Henri Goetschy, du préfet Mehdi Hacère et du recteur de l'Académie de Strasbourg Pierre Deyon.

Les principaux

1985 - 1989 : Pierre Pujol
1989 - ??? : Roland Fiehrer

Lycée Jean-Mermoz

Les proviseurs
1er septembre 2008 - 1er février 2012 : Alain Vervaeke
1er février 2012 -  : Jérôme Chappa
 - Aujourd'hui : Jean-Luc Schildknecht

Enseignement privé
Saint-Louis ne possède qu'une école privée, l'école Emmanuel. Cette dernière qui a été créée en 1996 regroupe en elle-même une école maternelle et une école primaire. L'école est située dans la rue de la Fontaine, dans le mini-quartier de Neuf-Bourgfelden.

Saint-Louis (Haut-Rhin)